El Correo Español puede hacer referencia a:
 El Correo Español (1872-1905), periódico de la colonia española en Buenos Aires.
 El Correo Español (1888-1921), periódico carlista de Madrid.
 El Correo Español (1937-1938), periódico de Bilbao, predecesor de El Correo Español-El Pueblo Vasco.
 El Correo Español-El Pueblo Vasco, antiguo nombre de El Correo, periódico de Bilbao.